Pirkko Hämäläinen est un nom pouvant désigner:

 (née en 1959), actrice finlandaise
 (née en 1961), diplomate et ambassadrice finlandaise

Voir aussi

Hämäläinen, Pirkko